

Cinema 
 Mami – film argentino del 1971

Geografia 
 Mami – località della contea di Gêrzê (Tibet)

Mitologia 
 Mami – divinità babilonese

Musica 
 Mami – singolo de Los Chichos del 1980
 Mami – singolo di A. B. Quintanilla del 2007
 Mami – singolo di Alexandra Stan del 2018
 Mami – album di Alexandra Stan del 2018
 Mami – singolo di Paloma Mami del 2019

Onomastica 
 Mami – prenome giapponese